Kloeber ist der Familienname folgender Personen:

 August von Kloeber (1793–1864), deutscher Maler
 Wilhelm von Kloeber (1906–1960), deutscher Historiker